Прем'єр-ліга 2013–2014 () — 22-й сезон англійської Прем'єр-ліги.

Інформація про команди

Стадіони

Персоналії та спонсори 

Примітка: Прапорці вказують на збірну, що визначено ФІФА. Гравці можуть мати декілька нефутбольних національностей.

 Екіпірування рефері спонсорується Expedia.com, м'яч — Nike.

Турнірна таблиця 

1 Оскільки, володар Кубка ліги, «Манчестер Сіті», кваліфікувався до Ліги чемпіонів, володар шостого місця потрапляє до третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи 2014–2015.

Результати

Статистика

Найкращі бомбардири

Хет-трики 

4 Гравець забив 4 м'ячі

Нагороди

Щомісячні нагороди

Джерела

Посилання 
 Офіційний сайт Прем'єр-ліги 
 Офіційний сайт Футбольної Асоціації 

2013
Англія
Англія